В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Трейсі Остін 4–6, 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Івонн Гулагонг (переможниця)
  Бетті Стеве (2-ге коло)
  Діанне Фромгольтц (1-ше коло)

 Венді Тернбулл (2-ге коло)
 Керрі Рід (чвертьфінал)
 Трейсі Остін (фінал)
 Розмарі Казалс (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1978